Franz von Segesser von Brunegg – ecclesiastico ed educatore cattolico svizzero
 Jost Segesser von Brunegg – ufficiale, comandante della Guardia svizzera pontificia
 Stephan Alexander Segesser von Brunegg – ufficiale, comandante della Guardia svizzera pontificia
 Xaver von Segesser von Brunegg – architetto svizzero